Dioszegia — рід грибів родини тремелові (Tremellaceae). Назва вперше опублікована 1957 року.

Класифікація 
До роду Dioszegia відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Zsolt, J. 1957. Egy új élesztö: Dioszegia hungarica nov. gen. et sp. Botanikai Kölzlemények. 47(1-2):63-66 - P.64

Роди грибів
Тремеломіцети